In der World Series 1996 wurde zum 92. Mal der Sieger der Major League Baseball ermittelt.

Als Champion der American League standen die New York Yankees den Atlanta Braves als Meister der National League gegenüber.

Die erfolgsverwöhnten Yankees gewannen durch einen 4:2-Erfolg ihren insgesamt 23. Titel. Die Serie begann für sie mit zwei deftigen Heimniederlagen (zusammen gerechnet 1-16), doch war damit die Offensivleistung der Braves (Titelverteidiger aus dem Vorjahr) nahezu aufgebraucht. Die folgenden vier Spiele gingen alle für Atlanta verloren, in Spiel 4 erst im 10. Inning.

Die Serie startete am 20. Oktober 1996 und endete am 26. Oktober 1996. Als MVP der World Series wurde der New Yorker Pitcher John Wetteland ausgezeichnet, der bei allen vier New Yorker Siegen als Closer fungierte.

Der Weg in die World Series 

Ea=East DivisionWe=West DivisionCe=Central DivisionWC=Wildcard

Spiele

Einzelnachweise 

1996
Baseball 1996
Sportveranstaltung in Atlanta
Sportveranstaltung in der Bronx
Atlanta Braves
New York Yankees